Energy bezeichnet verschiedene

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Energy (Illinois), im Williamson County
 Energy (Mississippi), im Clarke County
 Energy (Missouri), im Scotland County
 Energy (Pennsylvania), im Lawrence County
 Energy (Texas), im Comanche County
 Energy (Wyoming), im Weston County – nicht mehr existent

Sonstiges:
 Energy (Band), eine taiwanische Band
 Energy, eine Band von Tommy Bolin
 Energy (Zeitschrift), eine begutachtete wissenschaftliche Fachzeitschrift
 Energy (Veranstaltung), eine Techno-Großveranstaltung
 NRJ Group, ein Radiosender
 Energy Digital, privater Hörfunksender
 Energy Wien, ein Österreichischer Privatradiosender
 Energy Basel, ein Schweizer Privatradiosender
 Energy Bern, ein Schweizer Privatradiosender
 Energy Zürich, ein Schweizer Privatradiosender
 DJ Energy, ein Schweizer DJ
 Energy Rekords, ein schwedisches Plattenlabel
 LML Energy, Leichtkraftrad des indischen Herstellers LML
 eine Reihe von Getränken, siehe Energydrink

Siehe auch:
 Energie (Begriffsklärung)